Verano ima više značenja:
 Verano (Bolcano)
 Verano (Pjačenca)